

Chiese
Chiesa dei Santi Giusto e Clemente a Faltugnano – chiesa del comune di Vaiano
Chiesa dei Santi Giusto e Clemente – chiesa che si trova in località Partigliano, nel comune di Borgo a Mozzano
Chiesa dei Santi Giusto e Clemente – chiesa abbandonata in località Puticiano, nel territorio della frazione di Anchiano del comune di Borgo a Mozzano
chiesa dei Santi Giusto e Clemente – chiesa a Monticiano
Chiesa dei Santi Giusto e Clemente (San Giusto Nuovo) – chiesa a Volterra

Pievi
Pieve dei San Giusto e Clemente a Balli
pieve dei San Giusto e Clemente a Murlo

Altre chiese
Abbazia dei Santi Giusto e Clemente a Volterra
Propositura dei Santi Giusto e Clemente a Castelnuovo Berardenga